Ремовка (в верховье Койтас) — река в предгорьях Алтая в Казахстане. Протекает по Бородулихинскому району Восточно-Казахстанской области. Относится к бассейну Алея.

Длина реки составляет 21 км. Течёт с юга на север через село Андроновка, устье реки теряется в болоте северо-западнее села Переменовка не доходя до границы с Россией.

Бассейн 
 6 км: Сосенка (справа)
 Вшивка (справа)
 8 км: Сарадеевка (слева)
 Тютюновка (справа)

Примечания 

Бассейн Алея
Реки Восточно-Казахстанской области